Maringa'' può riferirsi a:Fiume Maringa – fiume africano, affluente del CongoMaringá''' – comune del Paraná (Brasile)